zając – rodzaj ssaka z rodziny zającowatych
 Zając – nazwisko
 Zając – gwiazdozbiór

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Zając – część miasta Dąbrowa Górnicza
 Zając – część wsi Krzyżowa w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Gromadka
 Zając – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Liw

Osoby o  nazwisku Zając 
 Alicja Zając (ur. 1953) – polska polityk, senator RP
 Andrzej Zając (1929–2000) – polski lekarz, współtwórca Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego
 Aneta Zając (ur. 1982) – aktorka polska
 Bogdan Zając (ur. 1972) – polski piłkarz, reprezentant kraju
 Elżbieta Zającówna (właśc. Elżbieta Urszula Zając, ur. 1958) – polska aktorka
 Florian Zając (1906–1980) – polski ksiądz katolicki, więzień polityczny w okresie PRL
 Jan Zając (ur. 1939) – polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy krakowski
 Józef Zając (ujednoznacznienie)
 Marek Zając (ujednoznacznienie)
 Rafał Zając (ur. 1975) – prezydent miasta Stargard
 Roman Zając (ur. 1973) – polski biblista i demonolog
 Ryszard Zając (ur. 1951) – polski rzeźbiarz i muzyk
 Ryszard Zając (ur. 1959) – polski dziennikarz, polityk, poseł na Sejm RP II kadencji
 Stanisław Zając (1949–2010) – polski adwokat i działacz polityczny